Раймон Белло (, 9 июня 1929, Альфорвиль) — французский футболист, играл на позиции полузащитника. Бронзовый призер чемпионата мира 1958 года.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1946 году выступлениями за команду клуба «Амикаль де Люсе», в которой провел один сезон.

Впоследствии с 1950 по 1955 год играл в составе команд клубов «Расинг» (Париж) и «Тулуза».

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Монако», к составу которого присоединился в 1955 году. Сыграл за команду из Монако следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Монако», был основным игроком команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Стад Франсе», за команду которого выступал на протяжении 1958—1964 годов.

Выступления за сборную 
В 1958 году был вызван в ряды национальной сборной Франции и включен в ее заявку для участия в чемпионате мира 1958 года в Швеции, на котором французы завоевали бронзовые награды. Однако ни на этом турнире, ни в дальнейшем Белло в официальных матчах сборной на поле не выходил.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на worldfootball.net
 Статистика выступлений на footballdatabase.eu

Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты Франции
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Стад Франсе»
Игроки ФК «Тулуза»